

Toponyme 

 Diallo, une commune du Burkina Faso.

Patronyme
Diallo est un patronyme peul, très répandu en Afrique de l'Ouest.

A 
 Abdou Diallo (né en 1996), footballeur français ;
  ;
 Abdourahmane Diallo (né en  1971), médecin et homme politique guinéen ;
 Abdourahmane Sénateur Diallo (1991- ), journaliste et écrivain guinéen ;
 Aboubacar Diallo (né en  1976), boxeur guinéen ;
 Ahmadou Diallo (né au ), cinéaste sénégalais ;
 Aïcha Bah Diallo (née en 1942), femme politique et féministe guinéenne ;
 Aissatou Diallo (11 mars 1987), femme économiste guinéenne
 Aïssata Touré Diallo (née en 1969), femme politique malienne ;
 Aissatou Bella Diallo (? - ), femme politique et journaliste guinéenne ;
 Alimatou Diallo (née en  1994), taekwondoïste franco-sénégalaise ;
 Aliou Boubacar Diallo (né en  1959), homme d'affaires malien ;
 Alioune Nouhoum Diallo (né en  vers 1938), homme politique malien ;
 Alpha Diallo (né en  1984), alias « Black M », du groupe Sexion d'assaut ;
 Alpha Walid Diallo (né en  1927), peintre sénégalais ;
 Alpha Yaya Diallo (1830-1912), chef de la province (diiwal) de Labé, Fouta-Djalon (Guinée) ;
  ;
  ;
 Aminata Diallo Glez (née en  1972), cinéaste et actrice burkinabé ;
 Ayuba Suleiman Diallo (1701-1773), victime de la traite atlantique ;

B 
 Bachir Diallo (né en ?), Officier et homme politique guinéenne.
Bakara Diallo (1823-1908), homme politique malien ;
 Bakary Diallo (1892–1979), premier tirailleur sénégalais qui ait relaté par écrit son expérience de la Grande Guerre ;
 Béa Diallo (né en 1971), boxeur et élu belge ;
  ;
 Boubacar Biro Diallo (né en 1925), homme politique guinéen ;

C 
 Cellou Dalein Diallo (1953-2019), homme politique guinéen ;
 Cheick Diallo (né en 1960), designer malien ;
 Cheik Diallo (né en 1951), footballeur malien ;
 Christelle Diallo (née en 1993), joueuse française de basket-ball ;

D 
 Delphine Diallo (née en 1977), photographe franco-sénégalaise ;
 Diallo Telli, de son vrai nom Boubacar Diallo Telli (1925-1977), diplomate guinéen, premier secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine ;
 Diariatou Diallo (née en 1991), journaliste et militante guinéenne ;
 Diarra Mariam Flantié Diallo (née en 1955), femme politique malienne ;
 Dieretou Diallo (née en 1993), blogueuse et web-activiste guinéenne ;
  ;
 Djalikatou Diallo (né en ?), femme politique guinéenne ;

F 
 Fatoumata Diallo (1988 - ), activiste et femme politique guinéenne ;
 Fatoumata Binta Diallo, femme politique guinéenne ;

G 
 Goundo Diallo (née en  1997), joueuse de basket-ball malienne ;

H 
 Habib Diallo (né en 1995), footballeur sénégalais ;
 Hamed Diallo (né en 1976), footballeur ivoirien ;
 Hapsatou Malado Diallo (née en 2005), footballeuse sénégalaise ;
 Hawa Diallo (née en 1970), femme de lettres malienne ;

I 
  ;
  ;

J 
 Jean Alfred Diallo (1911-2006), militaire et homme politique sénégalais ;

K 
 Katta Diallo (né en 1946), peintre sénégalais ;
 Kelefa Diallo (1959-2013), chef d'état-major de l'armée guinéenne ;
 Khady Diallo (née en 1955), productrice de télévision ivoirienne ;
 Khady Diallo (née en 1985), actrice française ;
 Khalil Diallo (1992-), romancier sénégalais ;
 Koumanthio Zeïnab Diallo (née en 1956), femme de lettres guinéenne ;

M 
 Mamadou Baïlo Diallo, enseignant et homme politique guinée;
  ;
 Mamadou Lamine Diallo (né en 1959), homme politique sénégalais ;
  ;
 Mamadou Taran Diallo, ministre guinéen ;
 Mamoudou Diallo (né en 1985), footballeur réunionnais ;
 Mamoudou Boulléré Diallo (né en 1992), journaliste reporteur  guinéen ;
 Mamadou Yaya Diallo (1980 - ), slameur et poète guinéen ;
 Mariama Kesso Diallo, romancière et sociologue guinéenne ;
 Marie Madeleine Diallo (née en 1948), actrice sénégalaise ;
 Massaër Diallo (né en 1951), philosophe et politologue sénégalais ;
 Médoune Diallo (1949-2018), chanteur-auteur-compositeur sénégalais ;
 Mohamadou Diallo (né en 1970), journaliste sénégalais ;
 Mohammed Diallo (né en 1983), footballeur ivoirien ;
 Mohamed Lamine Diallo (? - ), médecin et homme politique guinéen ;
 Mountaga Diallo (1947-2017), général sénégalais ;
 Muriel Diallo (née en 1967), femmes de lettres ivoirienne ;
 Mustapha Elhadji Diallo (né en 1986), footballeur sénégalais ;

N 
 Nafissatou Diallo (née en 1978), principale protagoniste de l'affaire Dominique Strauss-Kahn en 2011 ;
 Nafissatou Niang Diallo (1941-1982), femme de lettres sénégalaise ;

O 
 Oulèye Diallo (née en 1991), nageuse sénégalaise ;
Oumar Diallo (né en 1972), footballeur sénégalais ;
 Ousmane Mohamed Diallo, homme politique malien ;

P 
 Philippe Diallo (1963-), président par intérim de la fédération française de football ;

R 
 Rabiatou Serah Diallo (née en 1950), syndicaliste guinéenne ;
 Rokhaya Diallo (née en 1978), militante, journaliste et femmes de lettres française ;
 Rouguy Diallo (née en 1995), athlète française ;

S 
 Safiatou Diallo, femme politique guinéenne,
 Saidou Diallo, homme politique guinéen,
 Salif Diallo (1957-2017), homme politique burkinabé ;
 Samba Bathily Diallo (né en 1966), homme politique sénégalais ;
 Sea Diallo (né en 1958), peintre sénégalais ;
 Sidibé Aminata Diallo (née en 1956), femme politique malienne ;
 Siradiou Diallo (1936-2004), homme politique guinéen ;
 Souleymane Diallo (1937-), boxeur sénégalais ;
 Souleymane Diallo, fondateur d'un des plus grands groupes de presse en Guinée ;

T 
 Tierno Monénembo (de son vrai nom Thierno Saïdou Diallo) (né en 1947), écrivain guinéen ;
 Amadou Thierno Diallo (?- ), banquier et personnalité politique guinéen ;
Thierno Ousmane Diallo (né en 1950), ministre guinéen ;
 Tirmiziou Diallo (né au ), sociologue guinéen ;

Y 
 Yacine Diallo (1897-1954), député français originaire de Guinée ;
 Yacouba Diallo, (né en 1956) homme politique malien ;
 Yakhouba Diallo (1947-2014), alias Jacob Yakouba, peintre sénégalais ;
  ;

Z 
 Zakaria Diallo (né en 1986), footballeur franco-sénégalais.

Lien externe 
 

Patronyme peul
Homonymie de patronyme